John Norrman kan avse 

 John Norrman (skådespelare)
 John Norrman (tonsättare)
 John O Norrman, professor i naturgeografi